Ez a lista a Süni és barátai című magyar bábfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Televíziós sorozatok epizódlistái